La production de modèles automobiles par Fiat depuis sa création en 1899 est gigantesque. 

Aussi pour mieux essayer de s'y retrouver voici des tableaux récapitulatifs classés par période et par code interne usine ou codes VIN.

 Modèles historiques - Années 1899 - 1920

 Modèles anciens - Années 1920 - 1949

 Modèles contemporains - Années 1960 - 1980

 Modèles contemporains et actuels - 1960 - 20xx 

 Modèles fabriqués à l'étranger

Fiat
Fiat